Аба́хо () — испанская фамилия. Известные носители:
  (род. 1940) — испанский альпинист.
 Абахо, Хосе Луис (род. 1978) — испанский фехтовальщик, бронзовый призёр XXIX летних Олимпийских игр.
  (1938—2008) — испанский телеведущий, популярный в 1960-е — 1970-е годы.

Топонимы 
 Виньегра-де-Абахо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Мельгар-де-Абахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Чосас-де-Абахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.